Bhaktapur (district), een district in Nepal
Bhaktapur (stad), een stad in Nepal